Arkadij Gukasjan (på armeniska Արկադի Ղուկասյան), nagornokarabachisk politiker född i Chankändi 22 juni 1957. Gukasjan är sedan 1997 den armeniske presidenten i det av Armenien kontrollerade området Nagorno-Karabach i Azerbajdzjan. Gukasjan omvaldes till en ny presidentperiod 2002. Han har tidigare arbetat som Nagorno-Karabachs utrikesminister.

Externa länkar
Presidentens officiella sida (på armeniska/ryska)

Armeniska politiker under 2000-talet
Födda 1957
Män
Levande personer